Face It (Golden Earring), een muziekalbum uit 1994 van Golden Earring
Face it (Pade),  een compositie uit 1970 van de Deense componiste Else Marie Pade